Бахман (, произн. [bæhmæn]) — одиннадцатый месяц иранского календаря, состоит из 30 дней и является вторым зимним месяцем. В григорианском календаре соответствует 21 января — 19 февраля.

В персидском языке имя месяца также перенесено на явления, характерные для этого времени года в Иране: подснежник и снежную лавину. В зороастрийском календаре, помимо этого, Бахману посвящён 2-й день каждого месяца. Месяцу соответствует знак зодиака Водолей.

Этимология 
Большая часть месяцев в иранском календаре носят имена зороастрийских язат. Месяц Бахман происходит от авестийского Воху Мана, vohu- manah-, что означает «Благой Помысел». Воху Мана в зороастризме — божественное существо, приближенное к Ахура Мазде. Выступает как защитник человека и его животных.

События 
 12 бахмана 1357 (1 февраля 1979) — Прибытие Имама Хомейни в Иран

Праздники 
 22 бахмана (11 февраля) — День победы исламской революции в Иране (перс. پیروزی انقلاب)
 29 бахмана (18 февраля) — Сепандармаз (зороастр.) женский день или день любви, когда поздравляют матерей и жен

Упоминание 

Месяц упоминается в современном гимне Ирана, принятом в 1990 году:

 Вверх над горизонтом взошло Солнце с Востока,
 Свет в глазах Верующих в истину.
 Месяц Бахман — сияние нашей Веры.
 Твоё послание, о Имам, о Независимости и Свободе
 отпечатано в наших душах.
(…)

Примечания

Ссылки 
 Официальный календарь Ирана 

Месяцы иранского календаря